Le tournoi de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 11 au .

Albert Ramos-Viñolas remporte le simple messieurs. En finale, il bat Fernando Verdasco, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcel Granollers et David Marrero.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Brésilien Rogério Dutra Silva, de l'Italien Paolo Lorenzi, du Russe Teymuraz Gabashvili et du Serbe Filip Krajinović.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Marco Trungelliti, Michael Berrer, Daniel Gimeno-Traver et Elias Ymer.
 Albert Ramos-Viñolas remporte le  de sa carrière en battant en finale son compatriote Fernando Verdasco (6-3, 6-4).
 En double, Marcel Granollers et David Marrero s'imposent en finale face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner (6-2, 6-3). Il s'agit de leur  et  respectif sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2016)

Liens externes 
   Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2016
Tennis en juillet 2016
Sport en Suède en 2016